Un número mágico según el contexto en el que se refiere puede tener diversos significados. Genéricamente, funciona por connotación, como metáfora para señalar un dato especial dentro del desarrollo del discurso (Ej.: "Tal o cual es el número mágico que debemos tener en cuenta para..."), o también para explicar un resultado deseado (Ej: "La fórmula desarrollada aquí nos da el número mágico que resuelve nuestro problema de...").

 Número mágico (informática): caracteres alfanuméricos que de manera codificada identifican un archivo, generalmente ubicados al comenzar dicho archivo. Su uso está extendido en entornos asociados con Unix y sus derivados, como método alternativo de identificación.
 Número mágico (deportes): el número de partidos que un equipo necesita ganar para ser el campeón automático de su división. Sin importar lo que puedan lograr los otros equipos, quedan sin posibilidades matemáticas.
 Número mágico (prestidigitación): suele usarse como clave para la resolución de un truco. O bien, un "mago" suele incluir la participación del público requiriendo que alguna persona elija un "número mágico" como variable caótica para la realización del truco.
 Número mágico (física): en física nuclear.